

Cinema 
 Quinta Strada (Fifth Avenue) – film del 1926 diretto da Robert G. Vignola

Urbanistica 
Stati Uniti d'America
 Quinta Strada (Fifth Avenue) – arteria di New York
 Fifth Avenue-59th Street – stazione della metropolitana di New York
 Fifth Avenue/53rd Street – stazione della metropolitana di New York